Ema Saikō foi uma pintora e poetisa japonesa do Período Edo.